

Cinema 
Deepwater – film statunitense del 2005 diretto da David S. Marfield.
Deepwater - Inferno sull'oceano (Deepwater Horizon) – film statunitense del 2016 diretto da Peter Berg.

Geografia 
Stati Uniti d'America
Deepwater – comune situato nello Stato del Missouri, nella contea di Henry.
Deepwater – comune situato nello Stato del New Jersey, nella contea di Salem.

Altro 
Deepwater Horizon – una piattaforma petrolifera semisommergibile di perforazione di proprietà della Transocean.
Disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon – un incidente che ha causato un grande sversamento di petrolio nel Golfo del Messico.